Ве́ра Па́вловна — персонаж русской литературы, известный своими снами:

 Вера Павловна Розальская — центральный персонаж романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых людях» (1863);
 Вера Павловна — героиня рассказа Виктора Пелевина «Девятый сон Веры Павловны» (1991).

См. также 
 Сновидения в литературе

Персонажи по алфавиту
Вымышленные женщины